

Patronyme 

 Bonaventure Giraudeau (1697-1774), jésuite français, helléniste et hébraïsant ;
 Étienne Giraudeau (1776-1866), maire de Tours ;
 Bernard Giraudeau (1947-2010), acteur, réalisateur et écrivain français ;
  :
 Jean Giraudeau (1801-1861), médecin français ;
 Jean Giraudeau (1916-1995), artiste lyrique, chef d'orchestre et directeur de théâtre français ;
 Pierre-Philippe Giraudeau (1850-1941), évêque français, missionnaire au Tibet ;
 Sara Giraudeau (née en 1985), comédienne française, fille de Bernard Giraudeau.

Localité 

 quartier Giraudeau, un quartier de Tours.

Homonymie de patronyme